Фамилија Пералта има више значења:

 Фамилија Пералта (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Пералта (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику